UVI steht für:
 Amerikanische Jungferninseln, UNDP-Code
 University of the Virgin Islands, Universität der Amerikanischen Jungferninseln
 UV-Index

Abkürzung